Cobden bezeichnet Orte

in Kanada:
 Cobden (Ontario), Gemeinde in der kanadischen Provinz Ontario

in Australien:
 Cobden (Victoria), Ort  im Corangamite Shire im australischen Bundesstaat Victoria

in den Vereinigten Staaten:
 Cobden (Illinois)
 Cobden (Minnesota)

Cobden ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Cobden-Sanderson (1853–1926), britische Suffragette
 Richard Cobden (1804–1865), englischer Unternehmer
 Thomas Cobden-Sanderson (1840–1922), englischer Buchbinder, Drucker und Künstler

Siehe auch:
 Cobden-Vertrag (auch Cobden-Chevalier-Vertrag), 1860 geschlossener Handelsvertrag zwischen Frankreich und England